Herrmann steht für:
 Herrmann, deutscher Vor- und Familienname
 Herrmann-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Herrmannberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch::
 Hermann (Begriffsklärung)
 Herman
 Heermann
 Victor Heerman (1893–1977), britisch-US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor